Пугачёвский округ — административно-территориальная единица Нижне-Волжского края, существовавшая в 1928—1930 годах.

Пугачёвский округ был образован в 1928 году. Центром округа был назначен город Пугачёв.

По данным на 1929 год округ делился на 9 районов:
 Дергачевский (центр — село Дергачи)
 Ершовский (центр — посёлок при станции Ершово)
 Ивантеевский (центр — село Ивантеевка)
 Липовский (центр — село Липовка)
 Новоузенский (центр — город Новоузенск)
 Озинский (центр — посёлок при станции Озинки)
 Питерский (центр — село Питерка)
 Пугачёвский (центр — город Пугачёв)
 Смоленский (центр — село Смоленка)

30 июля 1930 Пугачёвский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края.

Источники 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.
 Сборник статистических сведений по районам Нижне-Волжского края. 1930 год.

Округа РСФСР
о